PFA Players' Player of the Year (Nederlands: Beste voetballer volgens de leden van de PFA) is een Engelse voetbaltrofee die sinds 1974 wordt uitgereikt aan de beste speler uit het Engels voetbal. De laureaten worden verkozen door de leden van de Professional Footballers' Association (PFA), de spelersvakbond.

Mark Hughes, Alan Shearer, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Kevin De Bruyne en Mohamed Salah wonnen de trofee ieder twee keer. Manchester United FC is de club die het vaakst een winnaar in zijn rangen had. Elf keer werd een voetballer van United verkozen tot Speler van het Jaar

De Nederlanders Dennis Bergkamp (1998), Ruud van Nistelrooij (2002), Robin van Persie (2012) en Virgil van Dijk (2019) wonnen de prijs elk één keer. Belgische winnaars waren Eden Hazard in 2015 en Kevin De Bruyne in 2020 en 2021.

Eden Hazard won in 2014 de PFA voetbaltrofee voor beste belofte tot 21 jaar (PFA Young Player of the Year).

Sinds 2013 reikt PFA ook de voetbaltrofee voor beste voetbalster (PFA Women's Players' Player of the Year) uit. De Nederlandse speelster Vivianne Miedema (Arsenal WFC) was winnares in 2019.

Winnaars

Ranglijst winnaars naar club

Ranglijst winnaars naar nationaliteit 

Voetbal in Engeland